Fekete Tibor (1910–1949) politikus, országgyűlési képviselő, Somogy vármegye és Kaposvár főispánja, minisztériumi osztályvezető
Fekete Tibor (1927–2014) színész (Kecskeméti Katona József Színház, Győri Kisfaludy Színház)
Fekete Ernő (1972) színész, eredeti neve: Fekete Tibor (Budapesti Katona József Színház) 
Fekete Tibor „Samu” basszusgitáros, a Korál, illetve az Ákos Band tagja